Finsbury Park – parco pubblico di Londra
 Finsbury Park – distretto di Londra
 Finsbury Park – stazione della metropolitana di Londra